hrabstwo Shelby (ang. Shelby County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Shelby (ang. Shelby County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Shelby (ang. Shelby County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Shelby (ang. Shelby County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Shelby (ang. Shelby County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Shelby (ang. Shelby County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Shelby (ang. Shelby County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Shelby (ang. Shelby County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Shelby (ang. Shelby County) w USA, w stanie Teksas